Miejscowości w USA:
 Florence – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Lauderdale
 Florence – miejscowość w stanie Arizona, w hrabstwie Pinal
 Florence – miasto w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Florence – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Florence – jednostka osadnicza w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Florence – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Florence – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Boone
 Florence – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Florence – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Rankin
 Florence – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 Florence – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Florence – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Florence – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Lane
 Florence – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Florence
 Florence – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Codington
 Florence – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Williamson
 Florence – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
 Florence – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
Gminy w USA:
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Stephenson
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Will
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Benton
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Goodhue
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Burlington
 Florence (ang. Florence Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Oneida
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hamlin
 Florence (ang. Florence Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Florence (ang. Florence Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Florence
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Florence (ang. Florence County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Florence (ang. Florence County) – w stanie Wisconsin
Inne:
 (3122) Florence – planetoida z grupy Amora